Эдуа́рд Кузнецо́в:
 Кузнецов, Эдуард Анатольевич (род. 1967) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VIII созыва.  
 Кузнецов, Эдуард Иванович (1928—2007) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Эдуард Самойлович (род. 1939) — советский политзаключённый, израильский журналист, правозащитник, публицист, общественный деятель, редактор, писатель.